Я́кобс: (Jacobs) — нидерландская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 Якобс, Ариэль (род. 1953) — бельгийский футбольный тренер и футболист.
 Якобс, Вячеслав Васильевич (1924—2018) — митрополит Корнилий, епископ Русской православной церкви.
 Якобс, Дитмар (род. 1953) — немецкий футболист, защитник.
 Якобс, Исмаил (род. 1999) — немецкий футболист.
 Якобс, Йозеф (1854—1916) — австралийский фольклорист, один из авторов «Еврейской энциклопедии» (1901—1906).
 Якобс, Йозеф (1894—1978) — германский лётчик-истребитель, ас Первой мировой войны.
 Якобс, Йохан (род. 1997)  — швейцарский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Якобс, Клаус Йохан (1936—2008) — швейцарский миллиардер немецкого происхождения.
 Якобс, Ламберт (1598—1636) — голландский живописец и пастор.
 Якобс, Лиза (род. 1985) — нидерландская скрипачка.
 Якобс, Марко (род. 1974) — немецкий бобслеист, олимпийский чемпион 1998 года, чемпион мира.
 Якобс, Пауль Эмиль (1803—1866) — немецкий исторический и портретный живописец.
 Якобс, Рене (род. 1946) — бельгийский певец (контртенор) и дирижёр.
 Якобс, Серил — программист группы разработчиков компьютерных систем Амстердамского свободного университета.
 Якобс, Христиан Фридрих Вильгельм (1764—1847) — немецкий филолог; член Санкт-Петербургской академии наук.
 Якобс, Эдуард (1851—1925) — бельгийский музыкант.
 Якобс, Юриан (1630—1664) — фламандский живописец, ученик Фр. Снейдерса.
 Якобс, Якобюс Альбертюс Михаэль (1812—1879) — бельгийский живописец морских и приморских видов.

См. также 
 Jacobs (торговая марка) — бренд кофе, принадлежащий компании Kraft Foods.
 Якобсы — дворянский род.
 Джейкобс
 Якобсдорф

Примечания